Field kan som auktorsförkortning betyda:

 William D. Field
 Henry Claylands Field

Robotskapade auktorsförkortningar